Giddings est un nom propre

Patronyme 

 Andrew Giddings (né en 1963), musicien britannique ;
 Franklin Henry Giddings (1855—1931), sociologue et économiste américain ;
 Joshua Reed Giddings (1795–1864), homme politique américain.

Toponyme 
 Giddings, siège du comté de Lee (Texas), aux États-Unis.

Voir aussi 
 Nelson Gidding (1919–2004), scénariste américain.

Homonymie